Plaats in Indonesië
 Wanajaya (Cibitung), een plaats in het bestuurlijke gebied Bekasi in de provincie West-Java
 Wanajaya (Kasokandel), een plaats in het bestuurlijke gebied Majalengka in de provincie West-Java
 Wanajaya (Surian), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumedang in de provincie West-Java
 Wanajaya (Tambakdahan), een plaats in het bestuurlijke gebied Subang in de provincie West-Java
 Wanajaya (Wanaraja), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java